Gozalo, apellido, puede referirse a:

 Juan Manuel Gozalo, periodista deportivo español.
 Ángel León Gozalo, deportista olímpico español.